Јукатан има више значења:

 Јукатан
 Јукатан (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Јукатан (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јукатан (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јукатан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јукатан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јукатан (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Јукатан (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јукатан (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Јукатан (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Јукатан (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику